

Persone
 Said – scrittore tedesco di origine iraniana

 Abdallah Said – calciatore egiziano
 Adi Said – calciatore bruneiano
 Ahmed Said – calciatore egiziano
 Edward Said – anglista e scrittore statunitense di origine palestinese
 Hany Said – calciatore egiziano
 Ibrahim Said – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano
 L'Malouma Said – attivista mauritana
 Mekkawi Said – scrittore egiziano
 Muhammad Osman Said – politico libico
 Murad Ismail Said – calciatore palestinese
 Said Ahmed Said – calciatore ghanese naturalizzato italiano
 Saladin Said – calciatore etiope
 Samira Said – cantautrice marocchina naturalizzata egiziana

Altro
 Edward Said Tingatinga – pittore tanzaniano
 Wesley Saïd – calciatore francese

Altro
 Said – colonna sonora del film Said
 Said – film di Joseph Léfèvre
 Porto Said – città dell'Egitto
 Principio del SAID – termine per identificare il principio della specificità nell'esercizio fisico